Harborough kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 

 Harborough District – ett distrikt i Leicestershire, England
 Market Harborough – en stad i Harborough i Leicestershire i England
 Harborough Magna (parish), England, Warwickshire, 
 Harborough Magna (ort), England, Warwickshire, 
 Harborough Parva – en ort i Warwickshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar